Na, NA, nA ali na je lahko:

 na, slovenski predlog, ki izraža premikanje h gornji strani, površini česa, ali položaj tam

Kratica 
 Avogadrova konstanta (NA), fizikalna konstanta
 Namibija, država (po standardu ISO 3166)
 .na, vrhnja internetna domena za Namibijo
 nanoamper (nA), enota za električni tok
 natrij, kemični element
 nauruanščina, jezik (po standardu ISO 639-1)
 Neapelj, mesto v Italiji (registrska oznaka)
 noradrenalin, hormon
 numerična apertura, lastnost optičnih sistemov